Хободская — река в России, протекает в Юрлинском районе Пермского края. Устье реки находится в 231 км по правому берегу реки Коса. Длина реки составляет 10 км.

Исток реки на Верхнекамской возвышенности в лесном массиве в 12 км к юго-западу от посёлка Комсомольский. Течёт преимущественно в северо-восточном направлении, всё течение проходит по ненаселённому заболоченному лесу. Впадает в Косу между деревней Верхняя Коса и посёлком Комсомольский.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кама от истока до водомерного поста у села Бондюг, речной подбассейн реки — бассейны притоков Камы до впадения Белой. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010100112111100002348
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111100234
 Код бассейна — 10.01.01.001
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 

Реки Юрлинского района
Притоки Косы (притока Камы)